Одесская морская эвакуация:

 Одесская эвакуация (1919) — Антанты и ВСЮР от частей Красной армии, апрель 1919 года.
 Одесская эвакуация (1920) — ВСЮР от РККА, февраль 1920 года.
 Одесская эвакуация (1941) — советских войск от германо-румынских войск в Крым, октябрь 1941 года.